Aceasta este o listă a țărilor după producția de prune în 2009 bazată pe pagina de web FAOSTAT FAO accesată în iunie 2011.

Referințe, note

Legături externe 

 FAO listă completă		

Prune
Liste de țări
Liste economice
+